Worcester County kan syfta på:

 Worcester County, Maryland - ett county i USA
 Worcester County, Massachusetts - ett county i USA

 Worcestershire - ett grevskap i England